Генри Сомерсет (; около 1496 — 26 ноября 1549) — английский аристократ, 4-й барон Герберт (с 1509/13 года), 2-й граф Вустер (с 1526 года).

Биография 
Генри Сомерсет принадлежал к побочной ветви династии Плантагенетов. Его отец, Чарльз Сомерсет, 1-й граф Вустер, был внебрачным сыном Генри Бофорта, 3-го герцога Сомерсет. Будучи единственным ребёнком, Генри унаследовал все владения и титулы как отца (в 1526 году), так и матери — Элизабет, 3-й баронессы Герберт (в 1509/13 году).

Сомерсет был женат дважды. Первой женой стала Маргарет Куртене, дочь Уильяма Куртене, 1-го графа Девон, и Екатерины Йоркской; второй — Элизабет Браун, дочь Энтони Брауна и Люси Невилл. Во втором браке родились:

 Люси, жена Джона Невилла, 4-го барона Латимер;
 Уильям, 3-й граф Вустер;
 Фрэнсис;
 Чарльз;
 Томас;
 Энн, жена Томаса Перси, 7-го графа Нортумберленд;
 Элеанора, жена Генри Джонса;
 Джоан, жена сэра Эдварда Мансела.

Предки

Примечания 

Генри Сомерсет, 2-й граф Вустер
Графы Вустер
004